Querol steht für:

 Querol, Gemeinde in der Provinz Tarragona, Autonome Gemeinschaft Katalonien, Spanien

Querol ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold Querol i Roso (1899–1985), valencianischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Vicent Venceslau Querol i Campos (1837–1889), valencianischer Schriftsteller